

Toponymie 

 Monts Saïan, ou massif des Saïan, un massif montagneux du sud-ouest de la Sibérie.

Autres 

 Saïan Supa Crew, un collectif de rap français.

Homonymie de toponyme